Оле́г Стефанович Медве́дев (род. 21 марта 1946) — советский и российский медик, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии и первый декан факультета фундаментальной медицины МГУ.

Биография

Образование 
Окончил Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова (1970).

Защитил диссертацию «Влияние нейротропных препаратов на спинальные механизмы регуляции сердечно-сосудистой системы» на степень кандидата медицинских наук (1973).

Защитил диссертацию «Новые направления в поиске и доклиническом изучении гипотензивных препаратов» на степень доктора медицинских наук (1984).

Присвоено звание профессора (1992).

Профессиональная деятельность 
Работал в НИИ фармакологии Академии медицинских наук. Создал и был руководителем отдела фармакологии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии под руководством академика Е. И. Чазова в течение 10 лет.

C 1979 года работает в Московском университете.

Заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ (с 1992 — настоящее время).

Декан-организатор факультета фундаментальной медицины МГУ (1992—2000).

О. С. Медведев — крупный ученый в области экспериментальной и теоретической фармакологии. Он занимается исследованиями в области фармакологии сердечно-сосудистой системы и фармакологии мозга. В 80-х годах он был со-руководителем совместной лаборатории по изучению нейрохимии мозга с Массачузетским технологическим институтом (MIT) в США.

О. С. Медведев внес большой вклад в модернизацию медицинского образования в России, принимал самое активное участие в создании Факультета фундаментальной медицины МГУ, являясь его первым деканом-организатором в период с 1992 по 2000 гг. О. С. Медведев является со-автором 30 авторских свидетельств и 6 зарубежных патентов, им опубликовано более 290 научных работ в ведущих отечественных и международных журналах, он соавтор монографии «Фармакологическая регуляция эмоционального стресса», редактор 2-х руководств по фармакологии.

Cовременные технологии в медицине 
Он имеет опыт руководства научных проектов в области телемедицины и цифрового здравоохранения, поддержанных РФФИ и Европейским Союзом. Имеет опыт совместной организации симпозиумов в области цифровой медицины с Посольством Великобритании, с Посольством Нидерландов, с Посольством Южной Кореи.

О. С. Медведев является приглашенным лекторов на многочисленных Международных конгрессах и Форумах по телемедицине и мониторингу здоровья.

С 2004 года читает курс лекций на факультете Био-медицинской техники МГТУ имени Н. Э. Баумана по телемедицине и современным технологиям мониторинга здоровья.

Преподавательская деятельность 
Под руководством О. С. Медведева подготовлено 3 доктора и 29 кандидатов наук. Он был руководителем и соисполнителем по научным проектам, поддержанных фондом фундаментальных исследований РФФИ, Российского Научного Фонда, Европейского Союза.

Научная деятельность 
Является членом редколлегий журналов «Hypertension», «Cardiovascular Drugs Reviews», «Meetings Reports, Cardiovascular», Экспериментальная и клиническая фармакология", «Биотехносфера».

Является автором более 300 научных публикаций в ведущих отечественных и зарубежных научных журналах, проводит совместные исследования в США, Японии, Германии, Франции, Австралии и в ряде других стран.

Научные интересы: фармакология сердечно-сосудистой системы и влияние антиоксидантов, а также исследование роли коэнзима Q10 и других природных антиоксидантов в норме и при развитии патологии, а также процессов преждевременного старения. Микробиом и неинвазивные методы его измерения (2020—2021)

Читает курсы «Новые информационные технологии в медицине. Телемедицина и мониторинг здоровья», «Методология фармакологических исследований», «Общая и частная фармакология», «Фармакология».

Награды 
За его большой вклад в развитие отечественного высшего образования был избран Действительным членом Международной Академии высшей школы, Медико-технической академии, является членом ряда международных обществ по изучению артериальной гипертонии.

Награждён нагрудным знаком Отличник здравоохранения (1988),

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» (2012).

Общественная деятельность 
В 2013 г. основал некоммерческую организацию Национальный исследовательский центр «Здоровое питание» . Целью организации является распространение научно обоснованной информации о питании и здоровье.

Основные работы 
 «English in pharmacology: англо-русский словарь по фармакологии» (соавт., 2010)
 «Высокие технологии в инсулинотерапии сахарного диабета» (соавт., 2013).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Санкт-Петербургского медицинского университета
Деканы факультета фундаментальной медицины МГУ
Фармакологи России